Germania
 Schopfloch – comune del Baden-Württemberg
 Schopfloch – comune della Baviera